Heslop peut faire référence à : 
 Barbara Heslop (1925-2013), immunologiste néo-zélandaise.
 Helen Heslop, médecin-chercheur néo-zélandaise.
 Nigel Heslop (né en 1963), ancien joueur anglais de rugby à XV et à XIII.
 Richard Heslop (1907-1973), agent secret britannique.

Homonymie de patronyme